Рубен Алехандро Ботта Монтеро (; род. 31 января 1990, Сан-Хуан) — аргентинский футболист, вингер клуба «Дефенса и Хустисия».

Биография 
Воспитанник клуба «Бока Хуниорс», но на профессиональном уровне дебютировал в столичном «Тигре». С 2013 по 2015 год выступал за «Интернационале», в который перешёл в качестве свободного агента.

Был одним из самых эффективных игроков чемпионата Аргентины по системе «удачная обводка». 84 % обводки Ботты заканчивались успешно.

С 2015 по 2017 год выступал за «Пачуку». С этим клубом выиграл чемпионат Мексики (Клаусуру) в 2016 году.

С 2017 года выступает за «Сан-Лоренсо де Альмагро».

Примечания

Ссылки 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Дефенса и Хустисия»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Тигре»